Besteiros pode ser:

Besteiros (Amares) - freguesia no concelho de Amares.
Besteiros (Paredes) - freguesia no concelho de Paredes.
Besteiros (Tondela) - antigo município português, actualmente repartido por quatro freguesias do concelho de Tondela:
 Barreiro de Besteiros;
 Campo de Besteiros;
 Santiago de Besteiros;
 Vilar de Besteiros.

Desambiguação